Magiczna Karuzela (ang. The Magic Roundabout, 2007-2008) – francusko-brytyjski serial animowany dla dzieci. 

Serial jest kontynuacją a zarazem nową wersją serialu animowanego o tym samym tytule Magiczna karuzela. Od 27 grudnia 2008 emitowany był w Wieczorynce oraz stacji MiniMini.

Opis fabuły 
Serial opowiada o problemach paczki przyjaciół, którzy przy odrobinie magii uruchamiają magiczną karuzelę. Maszyna podsuwa im pomysły na rozwiązanie problemów.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – Master Film
Reżyseria: Ilona Kuśmierska
Dialogi: Dorota Filipek-Załęska
Dźwięk: Sebastian Rogowski i Paweł Nowacki
Montaż: Sebastian Rogowski
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Teksty piosenek: Janusz Onufrowicz
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Katarzyna Skrzynecka – Eulalia
 Krzysztof Szczerbiński – Dyziek
 Robert Tondera – Zebedi
 Aleksandra Kowalicka – Flora
 Łukasz Lewandowski – Bartosz Pędziwiatr
 Jarosław Boberek – Dylan
 Grzegorz Drojewski – Mucha
 Leopold Matuszczak
 Paweł Szczesny
 Wojciech Paszkowski
 Andrzej Chudy
 Julia Kołakowska
 Stefan Knothe
i inni

Śpiewali: Magdalena Tul i Piotr Gogol

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008